Ле-Нуає () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Ле-Нуає () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Ле-Нуає () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер